Plan C (spoorwegrijtuig), een type postrijtuig van de Nederlands Spoorwegen
Plan C (Rotterdam), voormalig bedrijfsverzamelgebouw in Rotterdam
Plan C (televisieserie), een Spaanse televisieserie uit 2005
Plan C (2012), een Nederlandse film uit 2012